Pougny puede referirse a:

 Pougny, comuna de Ain (Francia).
 Pougny, comuna de Nièvre (Francia).